macocha – członek przybranej rodziny, nazwa relacji rodzinnej. Przybrana matka; kobieta, która wychowuje nieswoje dzieci jakby były jej własnymi.
 Macocha – powieść Józefa I. Kraszewskiego z 1873 roku
 Macocha (Di sztifmuter) – polski film fabularny z 1911 roku w języku jidisz
 Macocha (Di sztifmuter) – polski film fabularny z 1914 roku w języku jidisz
 Macocha – potok, prawy dopływ Soły 
 Macocha – przepaść w Krasie Morawskim
 (49448) Macocha – jedna z planetoid 

Relacje rodzinne